WCR kan syfta på
 WestCoast Racing, ett svenskt racingteam.
 West Coast Riot, en svensk musikfestival.
 West Clare Railway, en järnväg i Irland.
 West Coast Railway, ett nedlagt järnvägsbolag i Australien.
 West Cross Route, en väg i Storbritannien.